Церковь Святого Доминика:

 Церковь Святого Доминика (Лиссабон) (Португалия)
 Церковь Святого Доминика (Терамо) (Италия)
 Храм Святого Доминика (Ла-Пас) (Боливия)
 Базилика Святого Доминика (Италия)

См. также 
 Святой Доминик
 Монастырь Святого Доминика в Лиссабоне
 Санто-Доминго (значения)